Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Canberra Women’s Classic 2003 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 2 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die vom 3. bis 5. Januar 2003 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Weblinks 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Canberra